«Сатирикон» () — кинофильм итальянского режиссёра Джана Луиджи Полидоро по мотивам одноимённого романа Петрония Арбитра.

Альтернативное название, полученное фильмом в международном прокате, — «Выродки» (The Degenerates).

Сюжет 
Как и в первоисточнике, действие разворачивается в эпоху правления Нерона, вокруг молодого и красивого юноши Энколпия, ищущего своего молодого любовника, сбежавшего с их общим другом, пошляком и развратником Аскилтом.

В ролях 
 Дон Баки — Энколпий
 Франко Фабрици — Аскилт
 Франческо Пау — Гитон
 Марио Каротенуто — Эвмолп
 Тина Омон — Киркея
 Валери Лагранж — Трифена
 Америго Тот — Лика, муж Трифены
 Грациэлла Граната — Антония
 Пьеро Герлини — Абинна, муж Антонии
 Коррадо Ольми — Селевк Уго Тоньяцци — Трималхион''

Спор из-за названия
Когда в 1968 году Полидоро приступил к съёмкам — Альберто Гримальди, продюсер версии «Сатирикона», над которой работал Федерико Феллини, подал в суд, требуя, чтобы Бини прекратил производство конкурирующего фильма. Бини однако доказал, что планировал экранизировать роман Петрония ещё с 1962 года и тогда же зарегистрировал название «Сатирикон».

В итоге Гримальди и Феллини не только не удалось помешать созданию фильма-конкурента, но и пришлось искать новое название для своего собственного.

Релизы

Театральные
В Италии фильм вышел в прокат 27 марта 1969 года и начал делать хорошие сборы, но вскоре был арестован "за непристойность". По решению суда фильм был подвергнут цензуре, а создатели и распространители (дистрибьютор, продюсер, режиссёр и несколько ведущих актеров) — оштрафованы.

Права на распространение в США и Европе были выкуплены кинокомпанией United Artists, с целью помешать кинофильму появиться в кинотеатрах раньше «Сатирикона Феллини», создание которого United Artists финансировала. Только спустя три года United Artists выпустила фильм в прокат под названием «The Degenerates».

Релиз на видео
Фильм издавался для домашнего просмотра единственный раз и только в Италии. Компания Domovideo выпустила его на VHS-кассетах в первой половине 90-х годов XX века.

Сокращенная версия кинофильма периодически демонстрируется на итальянских телеканалах.

Саундтрек 
Музыку к кинофильму написал Карло Рустикелли, дирижёром выступил другой известный итальянский композитор ㄧ Бруно Николаи.

Список композиций 
 Satyricon (02:24)
 Minuetto flautato (01:56)
 Qualche ora romantica (00:43)
 Quant’abondanza c’e' (01:37)
 Saltellato (01:42)
 Risveglio di primavera (01:28)
 Ricerca degli spazi (00:53)
 Isola incantata (02:19)
 Erotycon (02:06)
 Prima del giorno (01:35)
 Trimalcione (01:17)
 Notte Araba (01:25)
 Fiori di mandorlo (01:02)
 Blues antico (02:09)
 Gloria al sole (01:35)
 Arcipelago (02:01)

Ещё 23 композиции представлены только в «Ограниченном издании» саундтрека, выпущенном на CD в 2010 году.

 Satyricon (ripresa-zufolato) (00:50)
 Notte araba (ripresa-percussioni e organo) (01:25)
 Satyricon (ripresa 2-saltarello) (02:08)
 Qualche ora romantica (ripresa-atmosfera magica) (01:01)
 Trimalcione (ripresa-atmosfera esotica) (01:17)
 Satyricon (ripresa 3-zufolato e marcia) (01:31)
 Risveglio di primavera (ripresa-atmosfera mistica) (01:11)
 Qualche ora romantica (ripresa 2-organo tensivo) (00:54)
 Trimalcione (ripresa 2-durante la cena) (01:26)
 Risveglio di primavera (ripresa 2-organo magico) (01:33)
 Fiori di Mandorlo (ripresa-atmosfera arcaica) (01:36)
 Prima del giorno (ripresa-misterioso per organo) (01:22)
 Gloria al sole (ripresa-coro bambini) (02:11)
 Recerca degli Spazi (ripresa-tensione campane) (00:52)
 Gloria al sole (ripresa 2-allegreto flauti) (01:18)
 Saltellato (ripresa-percussioni afro) (01:09)
 Fiori di Mandorlo (ripresa 2-organetto) (00:58)
 Gloria al sole (ripresa 3-coro stonato) (02:03)
 Fiori di Mandorlo (ripresa 3-organetto 2) (00:54)
 Risveglio di primavera (ripresa 3-drammatico) (03:46)
 Recerca degli Spazi (ripresa 2-misterioso) (02:35)
 Risveglio di primavera (ripresa 4-estasi epica) (00:46)
 Fiori di Mandorlo (ripresa 4-organetto 3) (01:08)

Релизы 
 Cinevox Record, Италия, виниловая пластинка, 1969 год.
 Cinevox Record, Италия, виниловая пластинка, 1984 год.
 Cinevox Record, Италия, цифровой релиз в сервисах iTunes и Google Play Music, 2010 год.
 Saimel, Испания, CD, 2010 год. «Ограниченное издание», всего выпущено 500 экземпляров. В дополнение к 16 основным композициям, содержит также 23 никогда прежде не издававшихся.

Также 16 композиций оригинального саундтрека опубликованы для бесплатного прослушивания на официальном канале компании Cinevox Record в YouTube.

Примечания

Ссылки 

Фильмы 1969 года
Экранизации романов Италии
Фильмы о Древнем Риме
Исторические фильмы о I веке
Фильмы на итальянском языке
Фильмы Италии 1969 года
Сатирические фильмы
Цензура в кинематографе
Фильмы на латинском языке